Дорра Махфуди (, род. 7 августа 1993 года) — тунисская прыгунья с шестом. Двукратная чемпионка Африканских игр (2011, 2019). Чемпионка Африки 2018 года. Чемпионка Туниса 2013 года.

Биография и карьера 
Окончила лицей Бургиба, а затем поступила на медицинский факультет университета Эль Манар.

Дебютировала на международных соревнованиях в 2010 году, когда приняла участие в летних юношеских Олимпийских играх. Многократный призёр чемпионатов Африки.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 

Прыгуны с шестом
Легкоатлеты Туниса
Чемпионы Африканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике